Krzyż (gromada w powiecie chojnickim) 
 Krzyż (gromada w powiecie tarnowskim)
 Krzyż (gromada w powiecie trzcianeckim)